Intervencionismus může znamenat:

 ekonomický intervencionismus
 politický intervencionismus
 Intervencionismus (umění)